Karl Klimsch ist der Name folgender Personen:

* Karl Klimsch (Maler) (1867–1936), deutscher Maler und Grafiker
 Karl Ferdinand Klimsch (1841–1926), deutscher Maler und Unternehmer

Siehe auch:
 Ferdinand Karl Klimsch (1812–1890), deutscher Maler, Lithograf, Kupferstecher und Unternehmer